Анавгай:

 Анавгай — село на месте слияния реки Анавгай с рекой Быстрая-Козыревка.
 Анавгай — река на полуострове Камчатка в России.